Portraits – album dei Tri Yann del 1995
 Portraits – album di Emmylou Harris del 1996
 Portraits (So Long Ago, So Clear) – album di Vangelis del 1996
 Portraits – album dei Bury Tomorrow del 2009